Les Clotes (Conques), paratge al municipi d'Isona i Conca Dellà, a l'antic terme de Conques 
 Les Clotes (Sant Martí de Canals), paratge al municipi de Conca de Dalt, al Pallars Jussà 
 Les Clotes (Sant Quirze Safaja), masia al municipi de Sant Quirze Safaja, al Moianès 
 Les Clotes (urbanització), urbanització al municipi de Sant Quirze Safaja, a la comarca del Moianès 
 Jaciment arqueològic de les Clotes jaciment entre els municipis de Les Cabanyes i Vilafranca del Penedès, a la comarca de l'Alt Penedès